

Biografia
Circa nel 1322 Corrado sposò Ingeborg, figlia del conte Gerhard IV di Holstein-Plön ed hanno avuto quattro figli:

 Corrado II di Oldenburg (morto nel 1401)
 Gerardo di Oldenburg (morto nel 1368); ucciso durante l'invasione di Rüstringen.
 Agnese di Oldenburg; sposata con il conte Ludwig di Winstorf
 Cristiano V di Oldenburg

Ascendenza

Bibliografia 
 The Peerage Anderson, James (1732)
 Genealogie reali o tavole genealogiche di imperatori, re e principi. Estratto il 3 marzo 2014.

Conti di Oldenburg